Crema Chiboust – crema per dolci francese
 Noël Chiboust – trombettista francese